Neopetrosia är ett släkte av svampdjur. Neopetrosia ingår i familjen Petrosiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Neopetrosia